Сагас-Кы:

Реки
 Сагас-Кы (приток Пякаль-Кы)
 Сагас-Кы (приток Тонукыль-Кы)